Le qualificazioni del singolare  dello  Stockholm Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Alejandro Falla (ultimo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Tobias Kamke (qualificato)
  Paul Capdeville (primo turno)

 Cedrik-Marcel Stebe (ultimo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Andrej Golubev (ultimo turno)
 Pablo Carreño-Busta (primo turno)

Qualificati

  Jürgen Zopp
  Marius Copil

  Tobias Kamke
  Sebastian Rieschick

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Stockholm Open 2011
ATP World Tour 2011